Święto Piernika w Toruniu – impreza muzyczna, plastyczna i etnograficzna, odbywająca się od 2002 w Toruniu. Motywem przewodnim tej imprezy są toruńskie pierniki.

Charakterystyka 
Inicjatorem święta była toruńska Gazeta Wyborcza.
Impreza odbywa się w jednym z weekendów czerwca i trwa 1-2 dni. Jej organizatorem jest Fabryka Cukiernicza Kopernik i jej dyrektor Przemysław Myśliwy, a organizowana jest w Muzeum Etnograficznym i skansenie, na skraju toruńskiej Starówki.

Historia 
Piernik to typowy specyfik, kojarzony z Toruniem i jeden z najważniejszych symboli Torunia, wypiekany od czasów średniowiecza. Na skalę masową produkowany w pierwszej nowoczesnej fabryce regionu, zbudowanej przez Jana Weesego w 1751. Fabryka jest jedną z najstarszych firm w regionie i najstarszą spośród istniejących do dziś. Jest też najstarszym producentem pierników i wafli w Polsce, a jednocześnie jednym z najstarszych w Europie.

Święto Piernika obchodzone było w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W czasie PRL zostało zarzucone. Reaktywowanie święta było pomysłem toruńskiej redakcji Gazety Wyborczej w 2001 roku. Od 2002 organizowane jest przez Fabrykę Cukierniczą Kopernik, producenta pierników.

Program imprezy 
Prześledzić można szczegółowo proces produkcji pierników - obróbkę ziaren zbóż, wyrób mąki, pokazy młocki cepami, przy żarnach i młocarni. Ukazane są wagi i sposoby ważenia, pokazy przenoszenia worków, ładowanie worków na wóz konny, pokazy obrotów wiatraka, demonstracja pracy urządzeń, wciąganie worków windą, przygotowanie ciasta na pierniki.

Święto uzupełniają gawędy młynarzy o pracy w wiatraku i pokazy ostrzenia kamieni młyńskich, wystawa pierników ludowych oraz ekspozycja wiatraków. W czasie Święta Piernika obecni są kataryniarz, szczudlarze, żonglerzy, postać Kopernika, kupcy ze Wschodu, żywe marionetki, usłyszeć można legendy o pierniku.

Święto kończy koncert na Bulwarze Filadelfijskim.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 Święto Piernika i Piernikowe Miasteczko na polskaniezwykła.pl

Linki zewnętrzne 
 Fabryka Cukiernicza Kopernik SA
 Oryginalne pierniki toruńskie
 
 

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Święta polskie